Vinzenzkrankenhaus bzw. St. Vinzenz-Hospital, St. Vincenz-Krankenhaus oder ähnlich steht für:

Klinikgruppen:
 St. Vinzenz gGmbH, Fulda, siehe Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul (Mutterhaus Fulda)
 Vinzenz-Verbund Hildesheim, Hildesheim
 Krankenhausgesellschaft St. Vincenz, Limburg

Einzelne Häuser:
 Vincentinum (Augsburg)
 St. Vinzenz-Krankenhaus (Braunschweig) (2016 geschlossen)
 St. Vinzenz-Krankenhaus (Düsseldorf)
 St. Vincenz-Krankenhaus Essen
 St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau
 Vinzenzkrankenhaus (Hannover)
 St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
 das ehemalige Vincenz-Krankenhaus Mainz, später St. Vincenz- und Elisabeth-Hospital, inzwischen Marienhaus Klinikum Mainz
 St. Vincenz-Krankenhaus Paderborn
 Sankt Vinzenz Hospital (Rheda-Wiedenbrück)
 Vinzenz-von-Paul-Hospital, Rottweil
 Krankenhaus St. Vinzenz Zams, Tirol